Carlos Checa (Barcelona, 1972. október 15. –) spanyol motorversenyző, jelenleg a Superbike világbajnokság tagja. Korábban 15 évig a MotoGP-ben versenyzett.

Karrierje

MotoGP 

Checa 1993-ban mutatkozott be a MotoGP-ben, a 125 köbcentiméteres géposztályban. Második versenyén már a negyedliteresek között versenyzett, itt is fejezte be a szezont. 1995-ben került fel a királykategóriába (akkor még 500 cm³), Alberto Puig helyetteseként, aki az előző versenyen egy hátborzongató balesetben mindkét lábát eltörte. Sito Pons csapatával egészen 1998-ig versenyzett, velük 1996-ban már dobogós helyeket is szerzett, a Katalán Nagydíjon pedig elkönyvelhette első futamgyőzelmét. Egyetlen további győzelmét is ezzel a csapattal szerezte, az 1998-as Madridi Nagydíjon. Később többször is megvolt az esélye a győzelemre, ám döntő pillanatokban hibázott.

Amikor Valentino Rossi a Yamahához igazolt, egy évig Checa csapattársa is volt. Checa ezután a Ducatihoz szerződött. 2006-ban leigazolta őt a Tech 3, egy privát Yamahás csapat. Bár legyőztes csapattársát, James Ellisont, a csapat, nagyrészt a Dunlop gumik miatt, nem volt versenyképes. Checa legjobb eredménye mindössze egy hetedik hely volt. Utolsó évében a Team LCR versenyzője volt, ahol még gyengébben teljesített. Négyszer is kiesett, valamint kétszer nem fért be a pontszerzők közé.

Superbike 

2008-ra Checa sorozatot váltott, a Superbike világbajnokságban szereplő Ten Kate Racing versenyzője lett. Helyet cserélt a MotoGP-be igazoló James Toselanddel. Valenciában megvolt az esélye a győzelemre, ám a Max Neukirchnerrel vívott csatában elestek, Checa pedig sérüléseket okozott versenytársának. Első két győzelmét végül egyaránt a Miller Motorsports Parkban szerezte meg, 2008. június 1-jén. Bár többször nem állhatott dobogóra, a szezon végén az ötödik helyen végzett.

2009-ben sokszor kiesett, mindössze négyszer végzett dobogós helyen, a szezon végén pedig csak hetedik lett. A szezon közben a Ten Kate bejelentette, hogy három versenyzőből álló csapatát a következő szezontól kezdődően kétfősre kívánja csökkenteni. Kjonari Rjúicsi és ő egyaránt el lett küldve, helyükre Neukirchner és Jonathan Rea került.

2009 novemberében jelentették be, hogy Checa az Althea Ducati versenyzője lesz, Shane Byrne-nel együtt.

Statisztika

Szezonról szezonra 

A táblázatban csak a MotoGP szerepel.

Teljes MotoGP-eredménylistája

Források

További információk 

 Hivatalos honlapja

Spanyol motorversenyzők
A MotoGP versenyzői
Superbike-versenyzők
Barcelonaiak
1972-ben született személyek
Katalánok
Élő személyek